Luna (godin)
 Maan (Latijn: Luna)
 Loenaprogramma, het Sovjetprogramma voor onbemande ruimtevaart naar de maan
 Luna (voornaam), een meisjesnaam
 Loena Leeflang (Luna Lovegood), een Harry Potter-personage
 Luna (Sailor Moon), een personage uit de Japans anime Sailor Moon
 DJ Luna, een Nederlands hardstyle-dj
 Luna (nummer), een nummer van Alessandro Safina
 Luna (thema), het standaardthema van Windows XP
 Luna (schip), een vissersschip uit Frederikshavn dat in 1926 verging
 Luna (2014), Britse film uit 2014 
 La Luna (schip uit 1989), een vrachtschip
 Luna, een cloud gaming-dienst van Amazon
 
Geografie
 Luna (Apayao), een gemeente in de Filipijnse provincie Apoyao
 Luna (Cluj), een gemeente in het Roemeense district Cluj
 Luna (Etrurië), een oude stad in Italië
 Luna (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela
 Luna (La Union), een gemeente in de Filipijnse provincie La Union
 Luna (Spanje), een gemeente in Spanje
 Luna (Nederland), de plaats Lunetten in Utrecht

Personen
 Pedro Martinez de Luna, zie Tegenpaus Benedictus XIII
 Víctor Luna (1959), Colombiaans voetballer en voetbalcoach